Чере́шня — значения:

 Черешня (Prunus avium) — плодовое дерево и его плоды
 Черешня — село, городской округ город Сочи, Краснодарский край, Россия
 Черешня, Валерий Самуилович (род. 1948) — русский поэт и эссеист.